Уклес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. На территории муниципалитета располагается одноимённый замок IX века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Uclés
 La Batalla de Uclés / Guerra de Independencia
 
 

Муниципалитеты Куэнки